Plaats in Indonesië
 Karangkendal (Musuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Karangkendal (Kapetakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java